Steven Saunders (voetballer)
Steven Saunders (game-recensent)